Медведева, Наталия :
 Медведева, Наталия Георгиевна (1958—2003) — российская певица и писательница, журналист.
 Медведева, Наталия Юрьевна (род. 1985) — российская актриса и телеведущая.
 См. также